Der Kanton Loudun ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Châtellerault und Poitiers im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Loudun. Sein Vertreter im Conseil Général war von 2004 bis 2011 Jean Touret (UMP). Ihm folgte Eleftérios Bénas (DVD) nach.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 49 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Loudun die zwölf Gemeinden Arçay, Basses, Beuxes, Ceaux-en-Loudun, Chalais, La Roche-Rigault, Loudun, Maulay, Messemé, Mouterre-Silly, Saint-Laon und Sammarçolles. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 245,55 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8612.

Bevölkerungsentwicklung 

Loudon